Яле́ннис Касти́льо Рами́рес (; 21 мая 1986, Ольгин) — кубинская дзюдоистка средней и полутяжёлой весовых категорий, выступает за сборную Кубы начиная с 2004 года. Серебряная призёрка летних Олимпийских игр в Пекине, обладательница двух бронзовых медалей Панамериканских игр, двукратная чемпионка панамериканских первенств, победительница многих турниров национального и международного значения.

Биография 
Яленнис Кастильо родилась 21 мая 1986 года в городе Ольгин одноимённой провинции. Активно заниматься дзюдо начала с раннего детства, проходила подготовку под руководством тренера Рональдо Вейтиа.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в 2004 году, когда попала в основной состав кубинской национальной сборной и побывала на панамериканском чемпионате на острове Маргарита, откуда привезла награды бронзового достоинства, выигранные в полутяжёлой и абсолютной весовых категориях. Два года спустя одержала победу на панамериканском первенстве в Буэнос-Айресе, ещё через год на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро заняла седьмое место.

В 2008 году на панамериканском чемпионате в Майами Кастильо выиграла серебряную медаль. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине — в полутяжёлом весе благополучно дошла до финальной стадии, в том числе в финале взяла верх над сильной кореянкой Чон Гён Ми, однако в решающем поединке потерпела поражение от представительницы КНР Ян Сюли и вынуждена была довольствоваться серебряной олимпийской медалью.

После пекинской Олимпиады Яленнис Кастильо осталась в основном составе дзюдоистской команды Кубы и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2010 году она стала серебряной призёркой на панамериканском чемпионате в Сан-Сальвадоре, в следующем сезоне получила бронзу на Панамериканских играх в Гвадалахаре. В 2014 году добавила в послужной список ещё одну золотую медаль, выигранную в зачёте панамериканских первенств. На Панамериканских играх 2015 года вновь заняла третье место.

Ссылки 
 
 

Чемпионы Кубы по дзюдо
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года